Guaicaipuro peut désigner :

Patronymes 
 Guaicaipuro : un cacique vénézuélien.

Toponymes

Guaicaipuro : l'une des 21 municipalités de l'État de Miranda.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme